Episodi di Yu-Gi-Oh! – lista degli episodi della serie animata del 1998
 Episodi di Yu-Gi-Oh! – lista degli episodi della serie animata del 2000